CHE/COSA/TE/NE/FAI/DI/UN/TITOLO è un album del 2005 del gruppo Mercanti di Liquore.
Il disco conferma le qualità del gruppo anche se è considerato un disco di transizione tra il folk e il pop.

Tracce

Note